Асино:

 Асино — город (с 1952) в России, административный центр Асиновского района Томской области.
 Асино — остановочный пункт в Дзержинском районе Минской области.